Sarabanda –  taniec dworski pochodzenia hiszpańskiego
 Sarabande – solowy album Jona Lorda – członka zespołu Deep Purple